Ahvenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Finland och Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Abborrsjön, eftersom ahven betyder 'abborre' och järvi betyder 'sjö'.

Finland 

1. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,52, long 28,44),  (77 ha)
2. Tupajärvi (även Ahvenjärvi?),  (23 ha)
3. Pitkäjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland) (även Ahvenjärvi),  (15 ha)
4. Vanhakotajärvi(även Ahvenjärvi),  (36 ha)
5. Iso Ahvenjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland, vid Menesjärvi),  (71 ha)
6. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,63, long 27,00),  (73 ha)
7. Iso Ahvenjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland),  (16 ha)
8. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,40, long 28,08),  (48 ha)
9. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,22, long 24,82),  (25 ha)
10. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,78, long 24,78),  (21 ha)
11. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,62, long 25,27),  (14 ha)
12. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,83, long 26,35),  (42 ha)
13. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,37, long 24,27),  (1,8 km²)
14. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,32, long 28,72),  (3 ha)
15. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,48, long 27,63),  (19 ha)
16. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,32, long 29,20),  (48 ha)
17. Ahvenjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,17, long 26,25),  (26 ha)
18. Iso Ahvenjärvi (Ilomants, Norra Karelen, Finland),  (57 ha)
19. Ahveninen (sjö i Suonenjoki, Norra Savolax, Finland),  (6,3 km²)

Sverige 

Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750804-178875), sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752246-179945), sjö i Pajala kommun, 
Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752403-178171), sjö i Pajala kommun,  (9 ha)
Ahvenjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (38 ha)
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748491-181282), sjö i Pajala kommun,  (13 ha)
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753285-179164), sjö i Pajala kommun,  (11 ha)
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754457-180957), sjö i Pajala kommun, 
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755242-181506), sjö i Pajala kommun,  (11 ha)
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 756325-181055), sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 757081-180985), sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
Iso Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (12 ha)
Iso Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
Iso Ahvenjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (36 ha)
Pikku Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikku Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikku Ahvenjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4 ha)
Pitkä Ahvenjärvi, sjö i Pajala kommun,  (18 ha)
Ahvenjärvet (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvet (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741568-170953), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741757-171054), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741884-172937), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741886-170820), sjö i Gällivare kommun,  (12 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741888-171414), sjö i Gällivare kommun,  (17 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742074-170422), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742744-171929), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743639-175529), sjö i Gällivare kommun,  (18 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743868-171944), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743980-170324), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744463-172686), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744675-172173), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744853-172310), sjö i Gällivare kommun, 
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 747250-174362), sjö i Gällivare kommun,  (8 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 747935-171334), sjö i Gällivare kommun,  (7 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748155-172756), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748666-172318), sjö i Gällivare kommun,  (19 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749011-169945), sjö i Gällivare kommun,  (23 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 750569-168399), sjö i Gällivare kommun,  (17 ha)
Ahvenjärvi (Gällivare socken, Lappland, 750740-169547), sjö i Gällivare kommun,  (16 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 748927-176494), sjö i Kiruna kommun, 
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749907-173238), sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749952-176006), sjö i Kiruna kommun, 
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750201-174615), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752888-177838), sjö i Kiruna kommun,  (6 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753771-177719), sjö i Kiruna kommun,  (17 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755175-173867), sjö i Kiruna kommun,  (9 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755922-174052), sjö i Kiruna kommun,  (46 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755944-174480), sjö i Kiruna kommun,  (6 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756868-175482), sjö i Kiruna kommun,  (14 ha)
Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756949-175768), sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755468-177439), sjö i Kiruna kommun,  (18 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755576-179414), sjö i Kiruna kommun,  (14 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755849-178181), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759205-178176), sjö i Kiruna kommun,  (14 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759267-176072), sjö i Kiruna kommun,  (6 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760129-176257), sjö i Kiruna kommun,  (14 ha)
Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760413-176820), sjö i Kiruna kommun,  (8 ha)
Ala Ahvenjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (21 ha)
Ala-Ahvenjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (25 ha)
Iso Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)
Iso Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (18 ha)
Iso-Ahvenjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (4 ha)
Kivi-Ahvenjärvi, sjö i Gällivare kommun, 
Levä-Ahvenjärvet, Levä- sjö i Kiruna kommun,  (6 ha)
Pikku Ahvenjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)
Pikku-Ahvenjärvi, sjö i Kiruna kommun, 
Yli Ahvenjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)

Se även
Abborrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn